Netscape Public License
 npl – skrót od łac. neoplasma, czyli nowotwór
 NPL – skrót od „Najbardziej Prawdopodobna Liczba” – termin w mikrobiologii używany do określenia, w przybliżeniu, liczby drobnoustrojów w badanej próbie
 NPL – Nocna Pomoc Lekarska